Туапсинский переулок:

 Туапсинский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края
 Туапсинский переулок — переулок в Ростове-на-Дону

См. также 

 Туапсинская улица
 Туапсинский проезд — проезд в Армавире Краснодарского края